Usedom kan henvise til flere artikler:
 Øen Usedom ved Østersøen i i Landkreis Vorpommern-Greifswald i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern nær den polske grænse.
 Usedom (by) der er administrationsby i Amt Usedom-Süd.
 Amt Usedom-Süd
 Amt Usedom-Nord
 Naturpark Insel Usedom der omfatter hele den tyske del af øen.